Gebouw Industria, zetel van De Industrieele Groote Club, aan de Dam in Amsterdam
Industria (automerk), een Frans automerk